Покровська міська рада — міська рада міста Покров, Дніпропетровська область;
 Покровська міська рада — міська рада міста Покровськ, Донецька область.